Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di .

Distanze minori di 1019 m
  — Spessore stimato del piano della via Lattea nella regione del Sole.
  — Distanza della Nebulosa di Orione dal Sole.
  — Distanza di Deneb dal Sole, secondo il satellite Hipparcos.
  — Distanza della nebulosa Boomerang, il luogo più freddo conosciuto ().
  — Distanza dall'ammasso globulare più vicino (M4) e dell'esopianeta PSR B1620-26 (AB)b (Matusalemme), situato al suo interno.
  — Distanza del braccio di Perseo (il braccio della Via Lattea più vicino al sistema solare).
  — Distanza di Eta Carinae dal Sole.
Distanze maggiori di 1020 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)

+19